Il doppio maschile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dan Goldie e Larry Scott che hanno battuto in finale Chip Hooper e Mike Leach 1-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Chip Hooper /  Mike Leach (finale)

 Gary Donnelly /  Ken Flach (semifinali)
 Christo Steyn /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1987